A-League Women 2021/2022 var den fjortonde säsongen av australiska A-League. Ligan genomgick en namnändring då man bytte namn från W-League till A-League Women. Ligan bestod av tio lag, varav nio lag tillhör ett lag i herrarnas A-League. Nyzeeländska Wellington Phoenix anslöt till ligan, vilket gör att ligan för första gången någonsin har tio lag.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Preliminär Final

Grand Final

Se även
 A-League Men 2021/2022

Källor 
Officiell hemsida

Referenser

2021/2022
2021 i Australien
2021 i Nya Zeeland
2022 i Australien
2022 i Nya Zeeland
Fotbollssäsongen 2021/2022